Krings ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra  Krings (* 1974), österreichische Snowboarderin
 Armin Krings (* 1962), luxemburgischer Fußballspieler
 Cluse Krings (* 1959), deutscher Autor, Theatermann und Journalist
 Doresia Krings (* 1977), österreichische Snowboarderin
 Elise Krings (1807–1860), deutsche Harfenistin
 Franz Krings (1897–1963), deutscher Politiker (CDU)
 Franz Josef Krings (1886–1968), deutscher Architekt und Bildhauer
 Günter Krings (* 1969), deutscher Politiker (CDU)
 Hans Krings (* 1942), deutscher Politiker (SPD)
 Hans Peter Krings (* 1954), deutscher Sprachwissenschaftler 
 Heidi Krings (* 1983), österreichische Snowboarderin
 Heinrich Krings (1857–1925), Kölner Architekt 
 Hermann Krings (1913–2004), deutscher Philosoph
 Josef Krings (1926–2019), deutscher Pädagoge und Politiker
 Maren Krings (* 1980), deutsche Fotografin
 Matthias Krings (* 1943), deutscher Fernsehmoderator und Sänger

 Paul Krings (1917–1985), deutscher Politiker (SPD)
 Thomas Krings (* 1949), deutscher Geograph
 Thorsten Krings (* 1968), deutscher Wissenschaftler und Hochschullehrer
 Ulrich Krings (* 1942), deutscher Kunsthistoriker

Unternehmen:
 Krings (Unternehmen)

Siehe auch:
 Kring
 Grings